«Я́ма» — произведение Александра Куприна, общепринятое определение которого — повесть, но иногда встречается определение «роман» (например, так определяли его Юрий Дружников и Олег Михайлов). Посвящено проституции в России. Первая часть опубликована в 1909 году, остальные — в 1915 и 1916 годах. В критике получило разноречивые оценки, став одним из наиболее известных произведений автора.

История создания и публикации 
Повесть «Яма» публиковалась в сборнике «Земля» по частям: в 1909 (книга 3), в 1914 (книга 15) и в 1915 годах (книга 16). Выходу первой части предшествовала публикация годом ранее рассказа Куприна «Троица» (в журналах «Вопросы пола» № 1 за 1908 год и «Пробуждение» № 19 за тот же год), который соответствовал вышедшей позднее второй главе «Ямы». Он отличался от неё тем, что образ пристава Кербеша был выведен в рассказе менее отрицательным. Так в нём отсутствовало упоминание о его женитьбе на зажиточной 70-летней женщине, которую он впоследствии задушил, нет свидетельств его сына о взяточничестве отца. Кроме того, в нём нет значительной части его диалога с держательницей борделя, а также не столь детально описаны внешности героев и обстановка публичного дома, как это было сделано в повести. 25-я глава из той же части также была опубликована отдельно и раньше повести. Она появилась в сборнике «В год войны. Артист солдату» под названием «В мертвецкой»

В основу повести легли материалы, собранные Куприным в 1890-е годы в Киеве. Сам Куприн утверждал, что изображённая в его повести действительность не привязана к отдельному месту: «„Яма“ — это и Одесса, и Петербург, и Киев». Автор же «Киевских вестей» после выхода первой части «Ямы» узнал в её героях «живых киевлян».

При работе над повестью Куприн изучал вопрос проституции в Российской империи. Он был ознакомлен об общественной дискуссии о полицейско-медицинском надзоре за ней. Кроме того, в это время шла подготовка к всероссийскому съезду по борьбе с торгом женщинами, который прошёл в начале 1910 года. Доказательством его внимания к теме служат просьбы срочно прислать ему работу З. Воронцовой, а также свод правил поведения для обитательниц публичного дома, которые дословно были воспроизведены в 15-й главе «Ямы», которые он высказывал в переписке с филологом Фёдором Батюшковым.

Поток негатива, вылившийся после выхода первой части, сказался на Куприне, который приступил ко второй части только в 1910 году и писал её очень медленно. В письмах к Батюшкову он признавался в отвращении к работе над продолжением. Писатель переключался на работу над рассказами. Затяжка с выходом второй части стала причиной для шуток, карикатур и язвительных комментариев в прессе. Беллетрист Ипполит Рапгоф даже написал продолжение повести Куприна, опубликованное в 1913 году под названием «Финал. Окончание „Ямы“ А. И. Куприна». Последнее побудило писателя плотнее заняться работой над второй частью повести. Рукопись была передана в издательство «Земли» в середине 1914 года, а опубликована лишь спустя год.

В 1917 году «Яма» полностью была опубликована в 12-м томе собраний сочинений Куприна («Московское книгоиздательство») с авторскими стилистическими изменениями и внесением туда ранее исключённых фрагментов. В 1921 году в Берлине тем же издательством был издан последний вариант «Ямы», редактированный Куприным.

В роман также вошли отрывки и эпизоды, явно предназначавшиеся для, так и ненаписанного, романа Куприна «Нищие». Об этом свидетельствуют, как некоторая неуместность их в композиции повести, так и рассказ самого писателя об идеях «Нищих», соответствующих рассуждениям Платонова о «человеческом нищенстве» в «Яме».

Сюжет 
В Ямской слободе (называемой просто «Яма») некоторого южного города на Большой и Малой Ямских улицах существует ряд открытых публичных домов. Речь идёт о заведении Анны Марковны Шойбес, которое было не из шикарных, но и не из низкосортных. Оно конкурировало с элитным публичным домом Треппеля. 

В повести описывается типичный уклад жизни местных проституток, лишённых паспортов, попытка «спасения» Любки, одной из девушек, заканчивающаяся отказом от неё и её возвращением в публичный дом.

Одной из главных сюжетных линий можно назвать историю одной из проституток Ямы — Жени, обладавшей наиболее ярким характером (гордая и злая — охарактеризует её Платонов). Когда клиент заразил её сифилисом, то в начале она, не пожелав лечиться, хотела ради мести заразить как можно больше мужчин, но пожалев мальчишку-кадета, который единственно был с ней вежлив, она, «исповедавшись» репортёру Платонову, повесилась. Тут важно, что проституткам давали вымышленные, «красивые» имена, и только когда Женька повесилась, автор называет её настоящее имя — Сусанна Райцына — что можно воспринять как некое олицетворение освобождения.

Критика 
Выход первой части «Ямы» в 1909 году вызвал большой резонанс, который стал причиной более позднего издания последующих его частей. Публика неоднозначно и преимущественно негативно восприняла его. Официальный цензор назвал её «безнравственной и неприличной», его осуждению помимо образов проституток подверглись также рассуждения героя повести Платонова о русском национальном характере, образ развращённого учителя гимназии, посещающего бордель, и многое другое. Помимо официальной оценки «Ямы» появилось множество отзывов в столичных и провинциальных изданиях, о чём Куприну засвидетельствовал и писатель Иван Бунин: «В Москве только и толку что о „Яме“». Критик Пётр Коган посчитал повесть новаторской, в которой писатель впервые в истории русской литературы описал «физиологию» публичного дома. Критик Вацлав Воровский же наоборот не нашёл ничего нового в описании реалий проституции, поставив «Яму» в этом отношении гораздо ниже «» (1881) Ги де Мопассана и «Васьки Красного» (1899) Максима Горького. Писатель Лев Толстой, ссылаясь на своё художественное чутьё, утверждал, что Куприн при своём стремлении обличать в повести, тем не менее «наслаждается» описываемым им. К. И. Чуковский в статье «Новая книга А. И. Куприна» («Нива» — 1914 — № 45 — 8 ноября — С. 867—870) писал: 
Такая поддержка Чуковского повести Куприна сразу вызвала ироническое замечание одного из рецензентов, что одному Чуковскому «открыто чудо социально-педагогического откровения „Ямы“»

Р. Роллан в письме Куприну писал, что после прочтения его книг его преследовали некоторые образы из повести:

Вторая часть, вышедшая в 1915 году, уже не встретила такой бурной реакции. Во многом это было связано с шедшей тогда Первой мировой войной, привлекавшей к себе общественное внимание куда более, чем проблемы, обозначенные в произведении Куприна.

В. Н. Афанасьев в своём критико-биографическом очерке отмечал, что в основу сюжета «Ямы» легло описание жизни определённой группы людей, а точнее обитательниц публичного дома. Сюжет, охватывающий короткий период времени, тем не менее не сосредоточен на судьбе одного героя. Повесть, по мнению Афанасьева, распадается на несколько отдельных новелл, а её автор не даёт ответы на поставленные в его же произведении вопросы.

Сам Куприн в 1915 году следующим образом оценил всю критику его произведения:

Экранизации 
Роман был экранизирован трижды:
 «Яма» — фильм 1915 года,
 «Яма» — фильм 1990 года.
 «Куприн. Яма» — первая часть телесериала «Куприн» (2014 года), являющегося экранизацией не только этой повести А. И. Куприна.

Постановки 
 «Яма» — «Сургутский драматический театр» — в начале 2000 г., постановка произведения полностью.
 «Очи черные» — «Курганский государственный театр драмы» — премьера состоялась 20 сентября 2013 г.
 «Два вечера в веселом доме» — театр «Мастерская», Санкт-Петербург — драма в двух действиях по мотивам повести
 «Яма» — «Театр на Малой Бронной» — премьера состоялась 17 октября 2015 г., режиссёр-хореограф: Егор Дружинин
 «Яма» — «Мастерская Н. Ю. Поздеева» — студенческий спектакль, реж. А. С. Коваленко, драма в трех действиях.
 «Яма» — пластический спектакль по мотивам одноимённой повести. «Молодёжный театр „3Д“» г. Курска., реж. С. И. Малихов.
 «Яма»  — Свердловский театр музыкальной комедии - премьера состоялась 8 декабря 2013 года. Реж. Нина Чусова

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Повести Александра Куприна
Повести 1909 года
Повести 1915 года
Проституция в культуре и искусстве
Романы 1909 года
Романы 1915 года
Романы 1916 года